Мазе́пинцы () — село в Белоцерковском районе Киевской области. Расположено над речкою Каменкой. Родовое село семьи гетмана Ивана Мазепы. Население — около 400 жителей.

Археология 
Мазепинцы, село в Киевской области. Близ села, на мысу левого берега реки Каменки, в урочище Замок, городище. Овальное в плане (площадь 0,7 га) поселение было по периметру укреплено валом, ныне уничтоженным. Культурный слой содержит редкие обломки гончарной керамики конца XI в. и множество фрагментов посуды XII—XIII вв. Изредка встречается лепная керамика сер. I тыс. н. э. К Ю и В располагается синхронное открытое селище.

История 

Предположительно основано в XVI веке. Впервые упоминается как хутор Каменец, который в 1544 году, по распоряжению польского короля Сигизмунда І, был передан во владения Николаю Мазепе. На этом месте он построил село, названное впоследствии Мазепинцами. По наследству это село перешло его сыну — Степану Мазепе. 20 марта 1639 года в селе Мазепинцы родился Иван Степанович Мазепа.

В ХІХ столетии село Мазепинцы было в составе Велико-Половецкой волости Васильковского уезда Киевской губернии.

В селе Мазепами была построена Воскресенская церковь. В селе так же была Николаевская церковь. Священнослужители Николаевской церкви:
 1775 — священник Василий Стрижевский
 1825 — священник Андрей Яроцкий, священник Григорий Купиковский
 1847 — священник Иван Черняховский

Современные Мазепинцы 
Был построен храм Николая Чудотворца. 14 октября 2007 года церковь была освящена Предстоятелем УПЦ КП, Патриархом Киевским Филаретом с участием Народных депутатов Украины, представителей органов государственной власти и общественности.

В 1994 году здесь был открыт первый в истории Украины памятник Ивану Мазепе работы скульптора Е. Горбаня.

Описание герба Мазепинцев 
По сведениям Калинкина Ю. описание герба Мазепинцев следующее: «В червлёном поле золотой крест с расщепленной верхней частью, сопровождаемый справа золотой шестилучевой звездой, а слева — золотым полумесяцем вправо. Щит обрамлён декоративным картушем и увенчан золотой сельской короной».

Известные уроженцы 
 Черняховский, Александр Григорьевич (1869—1939) — украинский медик, общественный деятель, профессор Киевского университета.

См. также 
 Мазепинцы (термин)
 Мазепина могила (курган)

Примечания

Литература 
 Павленко С. Иван Мазепа. — Киев, «Альтернативы». — 2002.

Ссылки 
 с. Белоцерковский район Киевская область
 Спутниковая карта села Мазепинцы
 
 
 Флаг села Мазепинцы
 Фоторепортаж: Прогулка по Киевской области. Мазепинцы

Населённые пункты Белоцерковского района
Иван Мазепа